Ставангер 2014 — международный шахматный турнир, который проходил в Ставангере (Норвегия) с 2 по 13 июня. Победителем стал российский гроссмейстер Сергей Карякин, повторивший свой успех, достигнутый на турнире 2013 года.

 Категория: 21-я (средний рейтинг 2774).

Регламент 
 Игровые дни: 2 (блиц), 3—5, 7—10 и 12—13 июня.
 Выходные: 6, 11 июня.
 Контроль времени: 2 часа на 40 ходов + час на 20 ходов + 15 мин до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го.

Участники

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com
 В Норвегии стартует шахматный турнир с участием чемпиона мира Магнуса Карлсена

2014 год в шахматах
Июнь 2014 года
2014
Шахматные турниры в Норвегии